Ventorrillo o El Ventorrillo puede referirse a:

 Una venta o ventorro, complejo arquitectónico situado originalmente en caminos o despoblados, y luego en carreteras y zonas de servicio de autovías.

Lugares

Ventorrillo 

 Ventorrillo (Cantabria), localidad del municipio de Pesquera, en la provincia de Cantabria.
 Ventorrillo (Castellón), localidad del municipio de San Juan de Moró, en la provincia de Castellón.
 Ventorrillo (Jaén), localidad del municipio de Guarromán, en la provincia de Jaén.
 Ventorrillo (La Coruña), localidad del municipio de Arzúa, en la provincia de La Coruña.

El Ventorrillo 

 El Ventorrillo (Almería), localidad del municipio de Carboneras, en la provincia de Almería.
 El Ventorrillo (Asturias), localidad del municipio de Castrillón, en la provincia de Asturias.
 El Ventorrillo (Castellón), localidad del municipio de Cabanes, en la provincia de Castellón.
 El Ventorrillo (Granada), localidad del municipio de Cúllar Vega, en la provincia de Granada.
 El Ventorrillo (Lugo), localidad del municipio de Fonsagrada, en la provincia de Lugo.
 El Ventorrillo (Madrid), despoblado del municipio de Cercedilla, en la provincia de Madrid.
 El Ventorrillo (ganadería), ganadería de toros bravos en Los Yébenes, en la provincia de Toledo.

Otros 

 Camino Ventorrillo, localidad del municipio de Alicante, en la provincia de Alicante.
 Ventorrillos, localidad del municipio de Cartagena, en la provincia de Murcia.
 Los Ventorrillos, localidad del municipio de Alhama de Murcia, en la provincia de Murcia.